Серако́вский () — польская фамилия.

Известные носители:
 Сераковский, Анджей Самуэль (? — 26 июля 1649, Збараж) — польский шляхтич, военный Речи Посполитой, писарь польный коронный.
 Сераковский, Вацлав Иероним (1700—1780) — католический архиепископ Львова (1760-1780).
 Сераковский, Кароль Юзеф (1752—1820) — польский военачальник.
 Сераковский, Михаил (1748—1802) — католический епископ Перемышля и Каменца-Подольского.
 Сераковский, Сигизмунд Игнатьевич (1826—1863) — участник польского восстания 1863—1864 годов.